Basarow oder Basarowa ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksey Bazarov (* 1963), israelischer Hürdenläufer
 Boris Jakowlewitsch Basarow (1893–1939), sowjetischer Geheimdienstoffizier
 Wera Jewgenjewna Basarowa (* 1993), russische Eiskunstpaarläuferin